Olof Rudbeck henviser til:

 Olof Rudbeck den ældre (1630–1702) – svensk anatom og botanist
 Olof Rudbeck den yngre (1660–1740) – svensk anatom og botanist
 Olof Rudbeck den yngste (1750–1777) – svensk forfatter